Termenul „Glücksburg” se poate referi la:

Glücksburg (Ostsee)
Castelul Glücksburg (Römhild), în Turingia
Castelul Glücksburg (Glücksburg) în Schleswig-Holstein
Mina Glücksburg o fostă mină lângă Eschweiler, Nordrhein-Westfalen